Kozlovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kozlovice (okres Plzeň-jih)
 Kozlovice (okres Frýdek-Místek)